Знево́днення — позбавлення води, вологи.
Зневоднення корисних копалин
Зневоднення нафти
Зневоднення організму

Див. також 
Дегідратація (значення)

Посилання